Divers traités ont été signés à Luxembourg. Pami ceux-ci se trouvent :
 le traité de Luxembourg de 1970 ;
 le traité de Luxembourg de 2005, traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.